Khouribga (stad), stad in Marokko
 Khouribga (provincie), provincie in Marokko